Турнір з боксу в напівсередній вазі на літніх Олімпійських іграх 2004 пройшов з 15 по 29 серпня і в ньому взяли участь 28 боксерів. Вагові норми становили від 64 до 69 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі брали 28 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 2003 та 2004 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову, або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Ванес Мартіросян|USA|2004|літніх}} |RD1-score09=45
|RD1-team10= |RD1-score10=20
|RD1-team11= |RD1-score11=
|RD1-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Лоренсо Арагон|CUB|2004|літніх}} |RD1-score12=RCS
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Руслан Хаїров|AZE|2004|літніх}} |RD1-score13=RCS
|RD1-team14= |RD1-score14=
|RD1-team15= |RD1-score15=17
|RD1-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Ханаті Силаму|CHN|2004|літніх}} |RD1-score16=29
|RD1-team17= |RD1-score17=32
|RD1-team18={{СпортсменОІ прапор 2|Бюлент Улусой|TUR|2004|літніх}} |RD1-score18=45
|RD1-team19= |RD1-score19=20
|RD1-team20={{СпортсменОІ прапор 2|Шерзод Хусанов|UZB|2004|літніх}} |RD1-score20=32
|RD1-team21= |RD1-score21=12
|RD1-team22={{СпортсменОІ прапор 2|Мухаммед Хікал|EGY|2004|літніх}} |RD1-score22=40
|RD1-team23={{СпортсменОІ прапор 2|Олег Саїтов|RUS|2004|літніх}} |RD1-score23=30
|RD1-team24= |RD1-score24=15
|RD1-team25= |RD1-score25=27
|RD1-team26={{СпортсменОІ прапор 2|Віктор Поляков|UKR|2004|літніх}} |RD1-score26=54
|RD1-team27={{СпортсменОІ прапор 2|Ксав'є Ноель|FRA|2004|літніх}} |RD1-score27=36
|RD1-team28= |RD1-score28=34
|RD1-team29={{СпортсменОІ прапор 2|Бахтіяр Артаєв|KAZ|2004|літніх}} |RD1-score29=WO
|RD1-team30= |RD1-score30=
|RD1-team31= |RD1-score31=21
|RD1-team32={{СпортсменОІ прапор 2|Аліаскер Баширов|TKM|2004|літніх}} |RD1-score32=54
|RD2-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Хуан Каміло Новоа|COL|2004|літніх}} |RD2-score01=33
|RD2-team02= |RD2-score02=
|RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Кім Чон Джу|KOR|2004|літніх}} |RD2-score03=23
|RD2-team04= |RD2-score04=20
|RD2-team05= |RD2-score05=11
|RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Лоренсо Арагон|CUB|2004|літніх}} |RD2-score06=20
|RD2-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Руслан Хаїров|AZE|2004|літніх}} |RD2-score07=26
|RD2-team08= |RD2-score08=16
|RD2-team09= |RD2-score09=9
|RD2-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Шерзод Хусанов|UZB|2004|літніх}} |RD2-score10=23
|RD2-team11= |RD2-score11=17
|RD2-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Олег Саїтов|RUS|2004|літніх}} |RD2-score12='18
|RD2-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Віктор Поляков|UKR|2004|літніх}} |RD2-score13=32
|RD2-team14= |RD2-score14=25
|RD2-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Бахтіяр Артаєв|KAZ|2004|літніх}} |RD2-score15=33
|RD2-team16= |RD2-score16=23
|RD3-team01= |RD3-score01=23
|RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Кім Чон Джу|KOR|2004|літніх}} |RD3-score02=25
|RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Лоренсо Арагон|CUB|2004|літніх}} |RD3-score03=16
|RD3-team04= |RD3-score04=14
|RD3-team05= |RD3-score05=14
|RD3-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Олег Саїтов|RUS|2004|літніх}} |RD3-score06=22
|RD3-team07= |RD3-score07=
|RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Бахтіяр Артаєв|KAZ|2004|літніх}} |RD3-score08=RCS
|RD4-team01= |RD4-score01=10
|RD4-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Лоренсо Арагон|CUB|2004|літніх}} |RD4-score02=38
|RD4-team03= |RD4-score03=18
|RD4-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Бахтіяр Артаєв|KAZ|2004|літніх}} |RD4-score04=20
|RD5-team01= |RD5-score01=26
|RD5-team02=

Посилання 
 Official Olympic Report 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2004